Łebki peut désigne:

Toponymie
en Pologne :
 Łebki, village de la voïvodie de Mazovie
 Łebki, village de la voïvodie de Silésie